

Cinema e televisione 
 Uncle Tom's Cabin – film del 1903 diretto da Edwin Stanton Porter
 Uncle Tom's Cabin – film del 1903 diretto da Siegmund Lubin
 Uncle Tom's Cabin – film del 1910 diretto da James Stuart Blackton
 Uncle Tom's Cabin – film del 1910 diretto da Barry O'Neil
 Uncle Tom's Cabin – film del 1913 diretto da Kenean Buel e Sidney Olcott
 Uncle Tom's Cabin – film del 1913 diretto da Otis Turner
 Uncle Tom's Cabin – film del 1914 diretto da William Robert Daly
 La capanna dello zio Tom (Uncle Tom's Cabin) – film del 1918 diretto da J. Searle Dawley
 La capanna dello zio Tom (Uncle Tom's Cabin) – film del 1927 diretto da Harry A. Pollard
 Uncle Tom's Cabin – film del 1977 diretto da Al Adamson
 Uncle Tom's Cabin – film TV del 1987 diretto da Stan Lathan

Letteratura 
 La capanna dello zio Tom (Uncle Tom's Cabin or Life Among the Lowly) – romanzo di Harriet Beecher Stowe del 1852

Musica 
 Uncle Tom's Cabin – singolo dei Warrant del 1991

Teatro 
 Uncle Tom's Cabin – dramma di G. L. Aiken del 1933